Duray ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Duray (1882–1954), französisch-US-amerikanischer Autorennfahrer
 Leon Duray (1894–1956), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Miklós Duray (1945–2022), Politiker und Publizist der ungarischen Minderheit in der Slowakei